Вульфиус, Павел Александрович:
 Вульфиус, Павел Александрович (1830—1896) — врач.
 Вульфиус, Павел Александрович (1908—1977) — музыковед.